Tony Wilding ha battuto in finale Frank Fisher 6-0 6-4 6-4.

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 
 

Australasian Championships 1906